Енді Гант (;  1964, Ралі, США) — автор книжок про розробку програмного забезпечення.

Енді Гант був співавтором книги Прагматичний програміст, шести інших книжок та багатьох статей, а також одним з 17 оригінальних авторів Маніфесту гнучкої розробки та засновником Agile Alliance. Він та його партнер  Дейв Томас заснували серію книг Pragmatic Bookshelf.

Праці 
 Прагматичний програміст, Andrew Hunt and David Thomas, 1999, Addison Wesley, ISBN 0-201-61622-X.
 Programming Ruby: A Pragmatic Programmer's Guide, David Thomas and Andrew Hunt, 2000, Addison Wesley, ISBN 0-201-71089-7
 Pragmatic Version Control Using CVS, David Thomas and Andy Hunt, 2003, The Pragmatic Bookshelf, ISBN 0-9745140-0-4
 Pragmatic Unit Testing in Java with JUnit, Andy Hunt and David Thomas, 2003, The Pragmatic Bookshelf, ISBN 0-9745140-1-2
 Programming Ruby (2nd Edition), Dave Thomas, Chad Fowler, and Andrew Hunt, 2004, The Pragmatic Bookshelf, ISBN 0-9745140-5-5
 Pragmatic Unit Testing in C# with Nunit, Andy Hunt and David Thomas, 2004, The Pragmatic Bookshelf, ISBN 0-9745140-2-0
 Pragmatic Unit Testing in C# with Nunit, 2nd Edition, Andy Hunt and David Thomas with Matt Hargett, 2007, The Pragmatic Bookshelf, ISBN 978-0-9776166-7-1
 Practices of an Agile Developer, Venkat Subramaniam and Andy Hunt, 2006, The Pragmatic Bookshelf, ISBN 0-9745140-8-X
 Pragmatic Thinking and Learning: Refactor Your Wetware, Andy Hunt, 2008, The Pragmatic Bookshelf, ISBN 978-1-934356-05-0

Примітки

Посилання 
 Біографія та бібліографія на Amazon.com 
 PragmaticProgrammer.com 
 /\ndy's Blog - його персональний блог

Програмісти США
Американські автори творів про технології